Sezóna 1985/86 Poháru vítězů pohárů byla 26. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým FK Dynamo Kyjev.

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1985-86 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v Evropě v roce 1985
Fotbal v Evropě v roce 1986